Pronome de tratamento — até ao século XVI era usado no masculino também para as senhoras
Nomes de Deus 
Senhoria — tipo de organização económica e social associada ao feudalismo
Título nobiliárquico — atribuído, sob o feudalismo, ao detentor e responsável de um senhorio
Sir — título nobiliárquico ou de cortesia, usado nos países de língua inglesa
Senhor (revista) — revista brasileira de cultura (1959-1964)